Бурейма Хассан Банде (; ) — буркинийский футболист, нападающий клуба «Амьен» и сборной Буркина-Фасо.

Клубная карьера 
Банде начал карьеру на родине в клубе «Салитас». В 2017 году его заметили скауты бельгийского «Мехелена» и пригласили в клуб. В матче против «Антверпена» он дебютировал в Жюпиле лиге. В этом же поединке Хассан забил свой первый гол за «Мехелен». В своём дебютном сезоне он забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В конце года Банде подписал контракт с амстердамским «Аяксом», который вступал в действие с лета 2018 года. Сумма трансфера составила 8 млн. евро. 13 июля во время товарищеской встречи с «Андерлехтом» получил перелом малоберцовой кости и выбыл до зимнего перерыва в чемпионате Нидерландов.

В январе 2020 года перешёл на правах аренды в швейцарский «Тун». В чемпионате Швейцарии дебютировал 2 февраля в матче против «Серветта». Всего он провёл 13 матчей, включая две игры в плей-офф чемпионата, но забитыми голами не отметился. 5 октября было объявлено о его возвращении в «Аякс».

9 февраля 2021 года на правах аренды перешёл в хорватский клуб «Истра 1961».

24 августа 2022 года перешёл во французский «Амьен», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Международная карьера 
14 ноября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Кабо-Верде Банде дебютировал за сборную Буркина-Фасо.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 KV Mechelen Profile
 France Football Profile

Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Истра 1961»